Budjak o Bugeac, regione storica della Grande Romania oggi appartenente all'Ucraina
Bugeac, comune della Moldavia nella regione autonoma della Gagauzia